Gismonti ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Gismonti (* zwischen 1980 und 1989), brasilianische Pianistin und Komponistin
 Egberto Gismonti (* 1947), brasilianischer Pianist, Gitarrist und Komponist